Вилья-Герреро () — составной топоним, распространённый в Мексике, где Villa — показывает статус малого города, а Guerrero — в честь национального героя в борьбе за независимость Мексики — Висенте Герреро.

 Вилья-Герреро — город в штате Халиско.
  — город в штате Мехико.